Baetis är ett släkte av dagsländor som beskrevs av Leach 1815. Baetis ingår i familjen ådagsländor. 

 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Baetis